

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bridge Creek – città della Contea di Grady, Oklahoma
 Bridge Creek – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin

Informatica 
 Bridge Creek – piattaforma hardware Intel